Le  est la  du challenge Yves du Manoir et celle-ci est remportée par le RC Narbonne.

Phase de qualification 
Les équipes sont listées dans leur ordre de classement à l'issue de la phase qualificative. Les équipes dont le nom est en caractères gras sont qualifiées pour les quarts de finale. L'attribution des points est la suivante : victoire = 3 points ; nul = 2 points ; défaite = 1 point.

Poule A 

|
|}

Poule B 

|
|}

Poule C 

|
|}

Poule D 

|
|}

Poule E 

|
|}

Poule F 

|
|}

Poule G 

|
|}

Le classement général, pour les qualifiés, est donc le suivant :  Béziers,  Narbonne,  Agen,  Montauban,  Dax,  La Rochelle,  Toulouse et  Brive.

Phase finale

Tableau final

Finale

Notes et références

Bibliographie 
 

1973-1974
Rugby à XV en 1973
Rugby à XV en 1974
Sport en France en 1973
Sport en France en 1974